FFJ est un sigle de trois lettres pouvant signifier :
 Forum français de la jeunesse ;
 Fondation France-Japon ;
 Freelance France-Japon ;
 Friends of Freedom and Justice.